Tauler:
 Antonio "Toni" Tauler Llull
 Johannes Tauler